Karl Friedrich Gustav Wilhelm Maximilian Prinz von Baden (* 9. März 1832 in Karlsruhe; † 3. Dezember 1906 ebenda) war ein badischer Prinz und Titular-Markgraf sowie General der Kavallerie in der Preußischen Armee.

Leben 
Karl von Baden war der jüngste Sohn und eines von sieben überlebenden Kindern des Großherzogs Leopold und dessen Frau, der schwedischen Prinzessin Sophie Wilhelmine von Holstein-Gottorp.

Wie auch sein älterer Bruder Wilhelm begann Karl eine Militärkarriere. Zuerst diente er als Kavallerist in der Großherzoglich-Badischen Armee, später stand er in österreichischen Militärdiensten. Nachdem die Badische Armee als Teil des Bundesheeres im Deutschen Krieg 1866 besiegt worden war, wirkte Karl im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 als Führer des badischen Sanitätskorps in der freiwilligen Krankenpflege mit.

Am 17. Mai 1871 heiratete er Rosalie Luise Freiin von Beust (1845–1908), Tochter des Wilhelm Freiherr von Beust. Da diese nicht dem Hohen Adel angehörte und somit keine standesgemäße Frau darstellte, wurde die Ehe morganatisch geschlossen und des Weiteren Rosalie als Gräfin von Rhena in den erblichen Grafenstand erhoben. Die Hochzeit fand im Schloss Bauschlott statt, das dem Paar auch als Wohnort diente. Rosalie Gräfin von Rhena wurde als sozial engagierte Frau bekannt; sie gründete im Dorf Bauschlott einen Frauenverein und unterstützte unter anderem eine Kinderschule. Aus der Ehe ging ein Sohn, der spätere Diplomat Friedrich Graf von Rhena, hervor.

Als Folge der Reichsgründung wurde die Badische Armee durch die Militärkonvention in die Preußische Armee eingegliedert; somit wurde Karl von Baden am 15. Juli 1871 als Generalmajor mit Patent von 1869 und als Chef des 3. Badischen Dragoner-Regiments (Nr. 22) ins preußische Militär übernommen. Im September 1873 wurde er zum Generalleutnant, im März 1883 zum General der Kavallerie befördert.

Als badischer Prinz besaß Karl seit 1855 Sitz und Stimme in der Ersten Kammer der Badischen Ständeversammlung und war von 1897 bis 1906 Präsident dieser Kammer.

Er starb 1906 in Karlsruhe und wurde in der Großherzoglichen Grabkapelle bestattet.

Vorfahren

Auszeichnungen 
 Ritterkreuz des Ordens der Treue
 Großkreuz des Militär-Karl-Friedrich-Verdienstordens
 Großkreuz des Ordens vom Zähringer Löwen
 Ritter des Andreasordens
 Ritter des Hubertusordens
 Ritter des Hohen Ordens vom Schwarzen Adler am 18. Mai 1877; am 24. Januar 1878 Kette dazu
 Großkreuz des k.u. Sankt Stephans-Ordens am 3. Juni 1896

Weblinks 
 Redebeiträge von Karl von Baden im Badischen Landtag in den Digitalen Sammlungen der Badischen Landesbibliothek

Literatur 
 Kurt von Priesdorff: Soldatisches Führertum. Band 9, Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg, o. O. [Hamburg], o. J. [1941], , S. 280–281, Nr. 2882.

Einzelnachweise 

Familienmitglied des Hauses Baden (Linie Durlach)
Prinz (Baden)
Leopold (Baden)
Mitglied der Ersten Kammer der Badischen Ständeversammlung
Militärperson (Baden)
Militärperson (Kaisertum Österreich)
General der Kavallerie (Königreich Preußen)
Träger des Ordens vom Zähringer Löwen (Großkreuz)
Träger des Militär-Karl-Friedrich-Verdienstordens (Großkreuz)
Ritter des Schwarzen Adlerordens
Träger des Hubertusordens
Träger des k.u. Sankt Stephans-Ordens (Großkreuz)
Deutscher
Geboren 1832
Gestorben 1906
Mann